Urich ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Urich (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Karl Urich (1828–1904), deutscher Förster
 Max Urich (1890–1968), deutscher Politiker (SPD), Gewerkschaftsfunktionär (DMV) und Widerstandskämpfer
 Robert Urich (1946–2002), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Uhrich
 Urig
 Uhrig